Brush bezeichnet:

 eine Kleinstadt im US-Bundesstaat Colorado, siehe Brush (Colorado)
 Pinsel bzw. Pinselspitzen für Grafikprogramme, siehe Digitales Malen
 im Leveldesign von Computerspielen das Volumen, die Wände, Decken und andere räumliche Gebilde, siehe Szene (Computergrafik)

Personen:

 Charles Francis Brush (1849–1929), US-amerikanischer Erfinder, Unternehmer und Philanthrop
 Ellie Brush (* 1988), australische Fußballspielerin
 George de Forest Brush (1855–1941), US-amerikanischer Maler
 George Jarvis Brush (1831–1912), US-amerikanischer Mineraloge
 Henry Brush (1778–1855), US-amerikanischer Politiker
 James D. Brush (1879–1966), US-amerikanischer Politiker
 Jared L. Brush (1835–1913), US-amerikanischer Politiker
 Stephen Brush (* 1935), US-amerikanischer Physiker und Wissenschaftshistoriker

Unternehmen:

 Brush Runabout Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Brush Electrical Engineering, ehemaliger britischer Fahrzeughersteller
 Brush Traction, ein britischer Lokomotivhersteller

im NRHP gelistete Objekte:

 Brush Creek Salems Church, in Westmoreland City, Pennsylvania, ID-Nr. 87000675
 Brush Creek Work Center, in Saratoga, Wyoming, ID-Nr. 94000276
 Brush Farmstead, in Huntington, New York, ID-Nr. 85002500
 Brush Hill, in Irwin, Pennsylvania, ID-Nr. 75001677
 Brush Hill Historic District, in Milton, Massachusetts, ID-Nr. 98001081

Siehe auch:

 Brush Creek Township
 Airbrush
 Brasch